

Байгузіно — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Байгузіно — присілок, Янаульський район, Башкортостан